

Codici 
 yil – codice ISO 639-3 della lingua yindjilandji

Altro 
 Lingua yil – (codice ISO 639-3 yll)